Emese Tóth ist der Name folgender Personen:

* Emese Tóth (Wirtschaftswissenschaftlerin) (* 1966), ungarische Wirtschaftswissenschaftlerin
 Emese Tóth (Handballspielerin) (* 1994), ungarische Handball- und Beachhandballspielerin